Tra le competizioni dello Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si è disputato il 18 febbraio sulla pista Roza Chutor di Krasnaja Poljana. Campionessa olimpica si è laureata la slovena Tina Maze, che ha preceduto l'austriaca Anna Fenninger, medaglia d'argento, e la tedesca Viktoria Rebensburg, medaglia di bronzo.

Detentrice del titolo di campionessa olimpica uscente era la tedesca Viktoria Rebensburg, che vinse a  sul tracciato di Whistler (in Canada) precedendo la slovena Tina Maze (medaglia d'argento) e l'austriaca Elisabeth Görgl (medaglia di bronzo).

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DNS = non partita

Data: martedì 18 febbraio 2014

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+3)
Pista: Roza Chutor
Partenza: 1 365 m s.l.m.
Arrivo: 965 m s.l.m.
Dislivello: 400 m
Tracciatore: Christian Thoma (Svezia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC+3)
Pista: Roza Chutor
Partenza: 1 365 m s.l.m.
Arrivo: 965 m s.l.m.
Dislivello: 400 m
Tracciatore: Livio Magoni (Italia)

Collegamenti esterni 
 

Slalom gigante femminile